Villa Sciarra (Roma), villa romana sul Gianicolo
 Villa Sciarra (Frascati), villa di Frascati